Флаг муниципального образования Песча́ное сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 ноября 2010 года решением Совета Песчаного сельского поселения № 90 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6799.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вплотную к середине верхнего края повёрнутый вершиной вниз красный равнобедренный треугольник (ширина основания 3/5 длины полотнища); на зелёной, части расположена жёлтая фигура из герба поселения в виде трёх соприкасающихся углами прямоугольников, два боковых, отходящие от оси вверх, со скруглённым верхом, средний, отходящий от оси вниз, со скруглённым низом; посередине полотнища — изображение двух жёлтых скрещённых пик с белыми кистями, верхние концы которых частично скрывают две нижних стороны треугольника, а нижние концы пик пролегают по местам соединения прямоугольников; посередине треугольника — изображение жёлтого пламени».

Обоснование символики 
Флаг Песчаного сельского поселения языком символов и аллегорий отображает географические особенности расположения поселения и его историю.

Песчаное сельское поселение расположено вдоль реки Степной Зеленчуг. Изгибы реки аллегорически отражены кривой линией (непрерывный контур сторон и закруглений прямоугольников), а три жёлтые части флага — аллегория трёх хуторов, составляющих единое поселение (Староармянский, Песчаный, Верёвкин).

Перекрещённые крестом пики на флаге поселения — символ памяти о казаках во главе с сотником Андреем Гречишкиным, принявших 15 сентября 1829 года неравный бой с превосходящими силами горцев рядом с ущельем у Песчаного брода на реке Зеленчук, и предпочётших смерть позорному плену. Пика с маленьким флажком (серебряными кистями) — символ кавалерии, основного вида казачьего войска.

Пламя — символ долга отданного многими поколениями казаков на службе России, символ вечного огня, горящего на памятниках героям.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Красный цвет — символ силы, мужества и доблести, труда, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания